L’ère Reiki est une période de l’histoire du Japon.
 Le reiki est une pratique de relaxation et de guérison par apposition des mains.